Alfabetisering kan betyde flere ting:
 Alfabetisering (leksikografi) — Sortering af lemmata (opslagsord) i bogstavorden. Se: Alfabet#Alfabetisering
 Alfabetisering (undervisning) — Undervisning i læsning og skrivning, nyt ord i dansk fra ca. 1964, specielt om forhold i u-lande, dvs. afhjælpning af analfabetisme